Джузеппе Манетти ():
 Манетти, Джузеппе (1761—1817) — итальянский архитектор и ботаник.
 Манетти, Джузеппе (1802—1858) — итальянский скрипач.